Pharphar bezeichnet:
 Orontes (Fluss)

Siehe auch:
 Parpar